Die CA Tennis Trophy 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Oktober 2000 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die Japan Open Tennis gespielt, welche genau wie die CA Tennis Trophy zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brite Greg Rusedski, der in diesem Jahr in der 2. Runde ausschied. Es gewann sein an sechs gesetzter Landsmann Tim Henman, der im Finale Tommy Haas in drei Sätzen besiegte. Schon im Jahr zuvor kam es zu einem deutsch-britischen Finale, bei dem Nicolas Kiefer das Nachsehen hatte. Für Henman war es der erste und einzige Erfolg bei einem Turnier der International Series Gold und sein sechster in seiner Karriere.
Im Doppel siegte die ungesetzte Paarung Jewgeni Kafelnikow und Nenad Zimonjić, die damit die Nachfolge von David Prinosil und Sandon Stolle antraten. Während Prinosil in diesem Jahr gar nicht antrat, verlor Stolle mit seinem Partner David Adams an eins gesetzt bereits in der ersten Runde. Für Kafelnikow und Zijmonić war es der einzige gemeinsame Doppeltitel. Es war der erste Erfolg Zijmonićs bei einem Turnier dieser Kategorie und sein dritter Doppelerfolg insgesamt, für Kafelnikow war es bereits der 21.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Wien